Llista negra: llista de persones o coses considerades com dolentes
 Llista negra (informàtica): programari per filtrar correu electrònic no desitjat o servidor de programari nociu
 La llista negra: títol català de la pel·lícula The Dead Pool (1988) de Buddy van Horn
 Black List títol del segon àlbumg del grup estatunidenc L.A. Guns